Сталь — многозначное слово:

 Сталь — сплав железа с углеродом и другими элементами.

Персоналии 

 Сталь, Анна де (мадам де Сталь; 1766—1817) — французская писательница.
 Сталь, Егор Фёдорович (1777—1862) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Сталь, Йохан Фредерик (1930—2012) — голландский и американский индолог.
 Сталь, Казимир Густавович — российский полковой командир, герой Отечественной войны 1812 года.
 Сталь, Карл Густавович (1777—1853) — российский полковой командир, герой Отечественной войны 1812 года.
 Сталь, Маргарита-Жанна (1684—1750) — французская писательница, хозяйка литературного салона.
 Сталь, Никола де (1914—1955) — французский живописец русского происхождения.
 Сталь, Людмила Николаевна (1872—1939) — деятель революционного движения в России и международного женского движения.

Футбол 
 «Сталь» — украинский клуб из Алчевска.
 «Сталь» — домашний стадион ФК «Сталь» (Алчевск).
 «Сталь» — советский клуб из Днепропетровска (на базе трубопрокатного завода имени Ленина).
 «Сталь» — название в 1936—1949 годах украинского клуба «Днепр» из Днепра (Днепропетровска, на базе завода имени Петровского).
 «Сталь» — украинский клуб из Днепропетровска (Днепровский металлургический завод), игравший в классе «Б» 1967 года.
 «Сталь» (ЗКЛ, «Металл») — украинский любительский (КФК) клуб из Днепропетровска (завод им. К. Либкнехта).
 «Сталь» — украинский клуб из Каменского.
 «Сталь» — прежнее название стадиона «Металлург» в Каменском.
 «Сталь» — польский клуб из Жешува.
 «Сталь» — польский клуб из Мелеца.
 «Сталь» — польский клуб из города Сталёва-Воля.
 «Сталь» — название в 1913—1948 годах украинского клуба «Югосталь» из Енакиево.
 «Сталь» — название в 1937—1948 годах советского футбольного клуба «Металлург» из Константиновки.
 «Сталь» — название в 1952—1956 годах польского футбольного клуба «Хутник» из Кракова.
 «Сталь» — название в 1978—1991 годах российского футбольного клуба «Азамат» из Чебоксар.
  — польский футбольный клуб из города Санок.
 «Искра-Сталь» — молдавский футбольный клуб из города Рыбница.

Прочее 
 «Сталь-8» — марка советского экспериментального истребителя.
 
 «Сталь» — советский, российский металлургический журнал.

См. также 
  (от ) — сталь.